La coupe du monde de rugby à sept 2013 se déroule du 28 juin au  au stade Loujniki de Moscou en Russie. C'est la sixième édition de la compétition, la deuxième à comprendre un tournoi féminin.

La compétition masculine est remportée par l'équipe de Nouvelle-Zélande qui bat largement l'équipe d'Angleterre en finale sur le score de 33 à 0. Chez les femmes, les Néo-Zélandaises sont sacrées championnes du monde après leur victoire en finale contre le Canada sur le score de 29 à 12.

Équipe qualifiées

Hommes

Femmes

Règlement

Première phase 
Les participants sont répartis en poules de quatre équipes, six poules masculines et quatre poules féminines. Lors de la première phase, chaque équipe rencontre les trois autres de sa poule. À l'issue des six matchs, le classement est établi selon le barème suivant : 3 points pour une victoire, 2 pour un nul et 1 pour une défaite. 

En cas d'égalité entre 2 équipes, les critères pour définir la mieux classée sont, par ordre d'importance :
 celle qui a remporté la rencontre entre les deux équipes
 celle qui a la meilleure différence de points sur la totalité des matchs de la poule
 celle qui a la meilleure différence d'essais sur la totalité des matchs de la poule
 celle qui a marqué le plus grand nombre de points sur la totalité des matchs de la poule
 celle qui a marqué le plus grand nombre d'essais sur la totalité des matchs de la poule
 le vainqueur d'un tirage au sort

En cas d'égalité entre plus de 2 équipes, le classement est établi selon les critères suivants :
 meilleure différence de points sur la totalité des matchs de la poule
 meilleure différence d'essais sur la totalité des matchs de la poule
 plus grand nombre de points marqués sur la totalité des matchs de la poule
 plus grand nombre d'essais marqués sur la totalité des matchs de la poule
 tirage au sort

Phase finale masculine 
Pour déterminer les oppositions lors des phases finales, les équipes masculines sont ensuite classées de 1 à 24 :
Les six premiers de poule sont classés de 1 à 6 selon les critères suivants :
 plus grand nombre de points selon le barème : 3 points pour une victoire, 2 pour un nul et 1 pour une défaite
 meilleure différence de points sur la totalité des matchs de la poule
 meilleure différence d'essais sur la totalité des matchs de la poule
 plus grand nombre de points marqués sur la totalité des matchs de la poule
 plus grand nombre d'essais marqués sur la totalité des matchs de la poule
 tirage au sort
Les six deuxièmes de poule sont classés de 7 à 12 selon les mêmes critères
Les six troisièmes de poule sont classés de 13 à 18 selon les mêmes critères
Les six quatrièmes de poule sont classés de 19 à 24 selon les mêmes critères

Les équipes classées de 1 à 8 jouent les quarts de finale de la Melrose Cup:  contre ,  contre ,  contre  et  contre . Selon le même format, les équipes classées de 9 à 16 jouent le Plate et les équipes classées de 17 à 24 jouent le Bowl.

Phase finale féminine 
Chez les femmes, les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour la Melrose Cup. Les quarts de finale voient s'opposer :
 le  de la poule A et le  de la poule D
 le  de la poule C et le  de la poule B
 le  de la poule D et le  de la poule A
 le  de la poule B et le  de la poule C
Les perdants de ces quarts jouent le Plate. Les deux derniers de chaque poule jouent le Bowl. Les quarts de finale voient s'opposer :
 le  de la poule A et le  de la poule D
 le  de la poule C et le  de la poule B
 le  de la poule D et le  de la poule A
 le  de la poule B et le  de la poule C

Résultats de la compétition masculine

Premier tour

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Poule E 

|}

Poule F 

|}

Phase finale

Ce tableau final réunit les six premiers de chaque groupe plus les deux meilleurs seconds (donc les huit meilleures équipes du premier tour).

Ce tableau final réunit les quatre plus mauvais deuxièmes de chaque poule du premier tour ainsi que les quatre meilleures troisièmes.

Ce tableau final réunit les deux plus mauvais troisièmes de chaque poule du premier tour ainsi que tous les quatrièmes de poule.

Résultats de la compétition féminine

Premier tour

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale

Ce tableau final réunit les premiers et seconds de chaque groupe.

Ce tableau final réunit les quatre perdants des quarts-de-finale de la Cup.

Ce tableau final réunit les troisièmes et les quatrièmes de poule.

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel

2013
Rugby a sept
Événement sportif à Moscou
Sport en Russie en 2013
Rugby à sept en 2013